Список пресмыкающихся Уругвая включает 80 видов, из которых 10 относятся к черепахам, 1 — к крокодилам, 5 — к амфисбенам, 45 — к змеям и 19 — к ящерицам.

Черепахи 

 Семейство Американские пресноводные черепахи (Emydidae)
 
 Семейство Морские черепахи (Cheloniidae)
 
 
 
 
 Семейство Кожистые черепахи (Dermochelydae)
 
 Семейство Змеиношейные черепахи (Chelydae)

Крокодилы 

 Семейство Аллигаторовые (Alligatoridae)

Чешуйчатые

Амфисбены 
 Семейство Амфисбеновые (Amphisbaenidae)

Гекконообразные 
 Семейство Гекконы (Gekkonidae)
 
 
 Семейство Phyllodactylidae

Игуанообразные 

 Семейство Leiosauridae
 
 
 
 Семейство Liolaemidae
  — эндемик
 
 
 Семейство Tropiduridae

Scincomorpha 
 Семейство Сцинковые (Scincidae)

Lacertoidea 

 Семейство Тейиды (Teiidae)
 
 
 
 Семейство Gymnophthalmidae

Веретеницеобразные 
 Семейство Diploglossidae

Змеи 

 Семейство Американские червеобразные змеи (Anomalepididae)
 
 
 
 Семейство Узкоротые змеи (Leptotyphlopidae)
 
 Семейство Удавы (Boidae)
 
 Семейство Ужеобразные (Colubridae)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Семейство Аспиды (Elapidae)
 
 Семейство Гадюковые (Viperidae)

Примечания

Литература 
 
 

Пресмыкающиеся Южной Америки
Уругвай
Списки:Уругвай